Орельяна-де-ла-Сьерра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сиберия. Занимает площадь 17 км². Население — 292 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 144 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бадахоса